Rodelas puede referirse a:
 Rodelas, municipio brasileño del estado de Bahía.
 Rodelas (La Coruña), aldea española de la parroquia de Camouco, municipio de Ares, provincia de La Coruña, Galicia.